Walsingham kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas de Grey, 6th Baron Walsingham (1843 – 1919)
 Thomas de Grey Walsingham

Robotskapade auktorsförkortningar